Kokotschashvilia eberhardi — брюхоногий моллюск из семейства геофилов. Включен в Красную книгу Краснодарского края. Статус — 3 «Редкий».

Раковина толстостенная, от прижато-конической до шаровидной, бледно-соломенно-жёлтая. Устье округлое. Размеры: высота раковины 10,3—11,7 мм; диаметр 14,1—15,5 мм.

Вид является эндемиком Кавказа. Региональный ареал охватывает истоки рек Большая и Малая Лаба на высоте 2500—3000 метров над уровнем моря и верховье реки Мзымты на высоте от 1700 до 1900 метров над уровнем моря.

Встречается на открытых сухих и влажных склонах, придерживается поверхности скал. Локально образует значительные скопления.

Необходимо включение в перечень охраняемых объектов, а также мониторинг состояния популяций.

Литература 
 Красная книга Краснодарского края (животные) / Адм. Краснодар. края: [науч. ред. А. С. Замотайлов]. — 2-е изд. — Краснодар: Центр развития ПТР Краснодар. края, 2007. — 504 с.: ил.
 Кантор Ю. И., Сысоев А. В. Каталог моллюсков России и сопредельных стран. — : Тов-во науч. изд. КМК, 2005. — 627 с.
 Туниев Б. С. Малакофауна Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского национального парка // Биоразнообразие и мониторинг природных экосистем в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике. — Новочеркасск: Дорос, 2002. — С. 97—111.
 Schileyko A. A. On the systematics of Trichia s. lat. (Pulmonata: Helicoidea: Hygromiidae) // Malacologia. — 1978. — Vol. 17. — P. 1—56.

Helicoidea
Животные, описанные в 1978 году
Эндемики Северного Кавказа